Gassan peut faire référence à :

Culture 
 Gassan, un film japonais de 1978 réalisé par Tetsutaro Murano.

Toponymie 
 Gassan (ou Gassam), un département et une commune rurale de la province du Nayala dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Gassan (Nayala), le village chef-lieu de ce département.

Homonymie de toponyme